Good Guys pode se referir a:

The_Good_Guys_(Série_TV_2010) - Nome de Série de TV
Child's Play - Boneco do Filme

Desambiguação